Sveti Križ (mađ.: Szentkereszt) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Mala Subotica, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 375 stanovnika te 117 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
 Kapela Sv. Križa u Svetom Križu

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji